Сир () (I или IV век) — святой, первый епископ Павии. День памяти — 9 декабря.

Святой Сир считается первым епископом Павии. Манускрипт XIV века «De laudibus Papiæ» утверждает, что он был тем самым мальчиком, который подал Иисусу хлеб и рыб перед чудом насыщения пяти тысяч. По одному из преданий, он последовал за апостолом Петром в Рим, откуда отправился на проповедь в долину реки По, где многих обратил в христианство. Считается, что он побывал во всех крупных городах северной Италии.

Согласно другому преданию, святой Сир был учеником святого Гермагора, который, в свою очередь, был учеником апостола Павла. Святой Гермагор, считающийся основателем епархии Аквилея, отправил святых Сира и Иувенция на проповедь в долину По. Про них сообщается, что Сир был первым, а Иувенций третьим епископом Павии. Также считается, что святой Сир был борцом против арианства.

Святой Сир похоронен в  (Duomo di Pavia).

Ссылки 
 Francesco Ogliari, La vita di San Siro, Selecta Editrice, 2007
 N. Everett, The earliest recension of the Life of S. Sirus of Pavia in: Studi Medievali 43 (2002), 857-958.
 San Siro di Pavia, Vescovo
 SAN SIRO, PRIMO VESCOVO DI PAVIA (IV SECOLO)

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Ломбардии
Епископы Павии